Les comices étaient des assemblées du peuple de la Rome antique.

 Un comice agricole est une réunion d'agriculteurs où ont lieu des expositions, des concours.

 La Comice est une variété de poire.